Struycken ist der Familienname folgender Personen:

 Carel Struycken (* 1948), niederländischer Filmschauspieler
 Peter Struycken (* 1939), niederländischer digitaler Künstler und Licht-Künstler
 Teun Struycken (1906–1977), niederländischer Politiker (RKSP, KVP)